Bahārak är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Takhar, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Bahārak består till största delen av jordbruksmark. Runt Bahārak är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Takhar (provins)